«Bésame mucho» puede referirse a:

Música 
 Bésame mucho (1940), canción de la compositora mexicana Consuelito Velázquez.

Cine 
 Bésame Mucho (1993), película colombo-venezolana protagonizada por Amparo Grisales, Antonio Drija y Ruddy Rodríguez.

Publicaciones 
 Bésame Mucho (1979-1982), revista de cómics española.